Kabinet-MacDonald III - (Nationaal Kabinet I), Brits kabinet van 26 augustus 1931 tot 5 november 1931
Kabinet-MacDonald IV - (Nationaal Kabinet II), Brits kabinet van 5 november 1931 tot 7 juni 1935
Kabinet-Baldwin III - (Nationaal Kabinet III), Brits kabinet van 7 juni 1935 tot 28 mei 1937
Kabinet-Chamberlain I - (Nationaal Kabinet IV), Brits kabinet van 28 mei 1937 tot 3 september 1939